«Кожла»:
 Кожла —  женское божество марийского пантеона.
 Кожла — деревня в Звениговском районе Республики Марий Эл, Россия.